Крузейру-ду-Сул (порт. Cruzeiro do Sul):

 Крузейру-ду-Сул  — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Акри. 
 Крузейру-ду-Сул — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. 
 Крузейру-ду-Сул — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. 
 Крузейру-ду-Сул — микрорегион в Бразилии. входит в штат Акри.